Кума́й — тюркське слово, яке може означати:
 Кумай — великий хижий птах родини яструбових;
 Кумай (село) — село в Акмолинської області Казахстану.